2 miejscowości w Polsce: 
 Wielka Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Wielka Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice

Inne 
 Wielka Wola – nieistniejąca wieś pod Warszawą, obecnie część dzielnicy Wola, w latach 1575–1764 miejsce wolnych elekcji królów Polski